Beijinghua of Beijing; een dialect van het Mandarijn
 Een andere (mis)spelling voor Pekingees.